«Д’обсервер» — первый концертный альбом ленинградской рок-группы «АукцЫон». Альбом был записан во время выступления группы осенью 1986 года в ДК Пулковской обсерватории. В программу выступления вошли все песни из дебютного альбома группы, две песни, позднее вошедшие в альбом «В Багдаде всё спокойно» («Тоска» и «Путь в Джинистан»), песня «Я не пример для подражанья», позднее вошедшая в альбом «Мотыльки», и четыре не входивших в иные альбомы композиции («Панковский сон», «Телега», «Любовь на эскалаторе», «На льдине»). Также на записи присутствуют ответы музыкантов на вопросы зрителей и чтение Олегом Гаркушей нескольких стихотворений.

В 2014 году альбом был переиздан издательством «Геометрия». При переиздании альбома были добавлены запись выступления группы на IV фестивале Ленинградского рок-клуба, концертный магнитоальбом «Рио-де-Шушары» и часть выступления в ДК «Мир» в Дубне, а финальные стихи Олега Гаркуши («Похороны души», «Я еду в метро» и «Краски») были разделены на отдельные треки.

Список композиций 

IV фестиваль Ленинградского рок-клуба (записан 31.05.1986)
 Вернись в Сорренто
 Чудный вечер
 Книга учёта жизни
 Волчица
 Женщина
 Радиодиверсия
 Что делать?
 Рабочее утро
 Деньги — это бумага

Рио-де-Шушары (записан в 1986 году)
 Вступление Сергея Рогожина
 Я попробую спеть (стих)
 Чудный вечер
 Я не пример для подражания
 Книга учёта жизни
 Волчица
 Женщина
 На льдине
 Любовь на эскалаторе
 Деньги — это бумага

Концерт в ДК Мир (г. Дубна) (записан 22.02.1988, на CD публикуется фрагмент записи)
 Книга учёта жизни
 Рабочее утро

Музыканты 
 Игорь Черидник — барабаны
 Виктор Бондарик — бас
 Леонид Фёдоров — гитара, вокал
 Николай Федорович — саксофон
 Сергей Рогожин — вокал
 Дмитрий Озерский — клавиши
 Олег Гаркуша — голос, шоу

Ссылки 
 
 

Альбомы группы «АукцЫон»
Концертные альбомы 1986 года